Patrick Muldoon – attore statunitense
 Paul Muldoon – poeta nordirlandese
 Robert Muldoon – politico neozelandese